Сокращение ПАУ может обозначать:
 Полициклические ароматические углеводороды
 Польская академия знаний ()